Württemberg-Allgäu-Bahn bezeichnet die heutige Kursbuchstrecke 753 von Aulendorf über Kißlegg nach Hergatz beziehungsweise Memmingen, siehe dafür:
 Bahnstrecke Herbertingen–Isny für den Abschnitt Aulendorf–Kißlegg–Leutkirch
 Bahnstrecke Kißlegg–Hergatz für den Abschnitt Kißlegg–Hergatz
 Bahnstrecke Leutkirch–Memmingen für den Abschnitt Leutkirch–Memmingen

Siehe auch:
 Allgäubahn